Никола́й Ю́рьевич Зо́граф (1851—1919) — русский зоолог, заслуженный профессор Московского университета, кавалер французского ордена Почётного легиона.

Происхождение 
Родился  года в семье Юрия Хрисанфовича (Георга Христофоровича) Зографа (1818—21.10.1871). Отец — по происхождению грек, родился на юге России. Служил в русской армии и вышел в отставку поручиком в 1843 году. Позднее был судьёй в Любиме Ярославской губернии. Выслужил российское дворянство. Был дважды женат. От первой жены, Надежды Васильевны Скульской, имел дочь Веру (07.04.1843—?) и сына Василия (03.12.1844—02.12.1896), который после окончания физико-математического факультета Московского университета в 1871 году, до своей смерти преподавал математику в Московском Николаевском сиротском институте и Московском Николаевском женском училище.

Вторая жена, Евдокия (Авдотья) Ивановна (17.02.1830 — 05.08.1902), была дочерью Ивана Семёновича Филисова, но воспитана была в семье участника Отечественной войны 1812 года А. П. Филисова. У них родились:

 Александра Юрьевна Зограф-Дулова (1850—1919) — пианистка, ученица Н. Г. Рубинштейна, бабушка арфистки Веры Дуловой.
 Николай
 Константин (1854—1927) — химик, профессор, первый директор МХТИ.
 Мария (1856—?)
 Андрей (1863—1810) — чиновник Московского почтамта.
 Валентина Юрьевна Зограф-Плаксина (1866—1930) — пианистка, педагог, основательница (1891) и первый директор Общедоступного музыкального училища (ныне Академический музыкальный колледж при Московской консерватории), с 1921 по 1924 — профессор Московской консерватории.
 Елизавета (1868—1903) — преподавательница математики в частной гимназии Ю. П. Бесс. Умерла в Москве; похоронена на Ваганьковском кладбище.

Биография 
До 8 лет жил в родовом селе Филисовых Дорское, затем, до 10 лет — в Ярославле.

С 1862 по 1868 годы учился в 4-й московской мужской гимназии. Окончил её с серебряной медалью и поступил на физико-математический факультет Московского университета (отделение естественных наук). Окончил университетский курс в 1872 году со степенью кандидата и по направлению Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ) стал работать препаратором в Зоологическом музее университета. В 1873—1874 годах сопровождал своего учителя А. П. Богданова в заграничной поездке в качестве помощника.

С 1874 по 1884 год преподавал географию и естественную историю в Московском коммерческом училище (одновременно состоял с февраля 1876 года сверхштатным ассистентом при Зоологическом музее, а с декабря 1877 по 1888 годы был хранителем Зоомузея); в 1878—1890 годах преподавал в Практической академии коммерческих наук, а также в Екатерининском и Александровском институтах; в 1881—1886 годах читал курсы зоологии и методики естествознания в Московском обществе для покровительства гувернанткам и учительницам. Также он преподавал в лицее цесаревича Николая.

В 1883 году Н. Ю. Зограф защитил магистерскую диссертацию «Материалы к познанию эмбрионального развития Geophilus ferrugineus и G. proximus». С октября 1884 года получил должность приват-доцента в Московском университете; с 1885 года вёл курс гистологии. В 1887 году в Новороссийском университете защитил диссертацию на степень доктора зоологии «Материалы к изучению строения стерляди» и в конце 1888 года был назначен сверхштатным экстраординарным профессором зоологии в Московском университете; с мая 1897 года — штатный, с мая 1898 года — ординарный, с декабря 1909 года — заслуженный профессор.

Среди учеников Н. Ю. Зографа были: Н. В. Богоявленский позднее руководивший кафедрой гистологии Московского университета; А. Д. Некрасов — цитолог и эмбриолог, историк биологии; С. А. Зернов — академик, основоположник отечественной гидробиологии; Л. С. Берг — академик, основоположник учения о ландшафтах, Э. Г. Беккер — энтомолог, профессор Московского университета.

От своего учителя А. П. Богданова Зограф унаследовал интерес к антропологии и этнографии. В 1877 году совершил поездку в Канинскую тундру и на Канин полуостров для изучения самоедов, а затем ряд поездок для раскопок курганов в Сибири и антропометрических наблюдений средней полосы России, результаты экспедиций были опубликованы в «Известиях ОЛЕАЭ» и были использованы в экспозиции Антропологической выставки 1879 года.

С 1878 по 1890 год был председателем отдела ихтиологии Императорского русского общества акклиматизации животных и растений, который играл одну из ведущих ролей в развитии рыбоводства и в изучении рыб страны, позже стал председателем отдела беспозвоночных того же общества и председателем комиссии для исследования среднерусских вод в ихтиологическом отношении. В течение продолжительного времени был помощником Д. Н. Анучина в руководстве Отделом антропологии ОЛЕАЭ.

При организации Московского Политехнического музея Н. Ю. Зограф активно участвовал в создании Отдела Рыболовства и рыбоводства, возникшего на основе одного из разделов Промышленной Выставки 1872 года. Был директором отдела Прикладной зоологии музея (1908—1919). Регулярно читал в музее лекции, как научные, так и популярные. Много сил уделял гидробиологии, вопросам сохранения водных ресурсов России и рыболовства.

В 1891 году организовал гидробиологическую станцию на озере Глубокое на западе Подмосковья, которой в 1916 году биостанции было присвоено имя Н. Ю. Зографа. Он также участвовал в становлении Рузского районного краеведческого музея.

Являлся членом Московского общества любителей аквариума и комнатных растений — первого серьёзного объединения аквариумистов, организованного в 1899, принимал активное участие в развитии российской аквариумистики и проведении первых в стране аквариумных выставок. Зограф состоял членом многих научных обществ.

В 1911 году инициировал организацию в Московском университете лаборатории гистологии.

В 1912 году на естественном отделении физико-математического факультета Московского университета начал читать курс «Экспериментальная зоология», положив начало преподаванию генетики.

Помимо научной деятельности занимался и общественной: в 1890 году был избран от Рузского уезда депутатом в Московское дворянское собрание; с 1891 года состоял гласным Рузского уездного земства, а с 1894 года — Московского губернского земства.

Умер в 1919 году (встречаются указания на 1920 год). Был похоронен на кладбище Скорбященского монастыря в Москве. Кладбище снесено в 1930, могила не сохранилась.

Библиография 
Опубликовал много научных и популярных работ по зоологии (ихтиологии) и этнической антропологии:
 Поездка к самоедам. — : тип. М. Н. Лаврова и К°, 1877. — 14 с. — (Из Протоколов заседаний Комитета по устройству Антропологической выставки).
 Антропологический очерк самоедов. — : типография М. Н. Лаврова и К°, 1878. — 27 с.
 Поездка в Зауральскую часть Пермской губернии и страну мещеряков. — : тип. М. Н. Лаврова и К°, 1878.
 Антропологический очерк мещеряков Зауральской части, Пермской губернии. — : тип. М. Н. Лаврова и К°, 1879. — 16 с. — (Из Протоколов заседаний Комитета по устройству Антропологической выставки Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии; № 48).
 Анатомия Lithobius forficatus L. — : тип. и лит. С. П. Архипова и К°, 1880
 Несколько слов о ленточных червях, паразитирующих в обитателях г. Москвы // IaaI. 1882. Сент., т. 18. С. 434—439.
 Материалы к познанию организации стерляди (Acipenser ruthenus) // Известия Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. — 1887. — Т. 53. — Вып. 3. — С. 1—71.
 О ленточниках, паразитирующих в обитателях города Москвы // ИОЛЕАЭ, 1888. — Т. 50. — Вып. 2. — Стб. 351—353.
 Музыка природы // «Русское Обозрение». — 1890. — Т. 5,6,7,9.
 Антропологические исследования мужского великорусского населения Владимирской, Ярославской и Костромской губерний. — : Унив. тип., 1892. — (Известия Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, состоящего при Императорском Московском университете. Труды Отдела антропологии; Т. 15; Т. 76).
 Опыт объяснения происхождения фауны озер Европейской России. — : тип. Имп. Акад. наук, 1895
 Гидро-биологическая станция на Пленском озере в Голштинии и на Глубоком озере Рузского уезда Московской губернии. — : тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1896
 Иерихон, Иордан и Мертвое море : (Геогр. очерк) : Чтение для народа / Сост. проф. Н. Ю. Зограф. — , 1898
 Геннисаретское озеро и путь к нему : (Геогр. очерк) : Чтение для народа / Сост. проф. Н. Ю. Зограф. — , 1898
 Материалы к познанию генеалогии членистоногих. — , 1898
 Курс зоологии для студентов-естественников, медиков и сельских хозяев Вып. 1. / Сост. Николай Зограф. — , 1898
 Черепа из Макшеватских пещер. — : типо-лит. «Рус. т-ва печ. и изд. дела», 1899
 Курс зоологии / Сост. Николай Зограф. — : типо-лит. Рус. т-ва печ. и изд. дела, 1900. — 1316 с.
 Строение мерцательного эпителия коловращательного аппарата коловраток. Раб. Гидробиол. ст. на Глубоком оз. кн.1: 129—147. 1900.
 Очерк природы Рузского уезда. — : Университетская типография, Страстной бульвар., 1901.
 Животные-художники. Естественно-исторические очерки с 13 таблицами и 34 рисунками. — : Типография М. Меркушева, 1910.

Семья 
Жена: Зинаида Евграфовна Сайгина (? — 2 февраля 1917). Их дети:
 Елена Николаевна Зограф-Кивокурцева (27.09.1879—?)— врач, художница по фарфору,
 Юрий Николаевич Зограф (07.11.1880—12.9.1919, Москва) — зоолог. Работал в Московском университете, Императорском Русском обществе акклиматизации животных и растений, Зоологическом саду, преподавал в гимназии Н. Е. Шписс. С 1904 года работал хранителем отдела прикладной зоологии в Политехническом Музее в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище
 Зинаида Николаевна Зограф-Беккер (21.05.1882—?)
 Вера Николаевна Зограф-Талпа (04.06.1883—?)
 Татьяна Николаевна Зограф (23.12.1887—?)
 Александр Николаевич Зограф (1889—1942) — историк античности, нумизмат, доктор исторических наук, много лет работал в Государственном Эрмитаже, заведовал в нём (с 1935) отделом нумизматики.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Коровчинский Н. М. Глубокое озеро // Природа. — 1986. — № 10.
 Малахов В. В. Пока горит свеча: Очерки по истории кафедры зоологии беспозвоночных Московского государственного университета / Издание 2-е, дополненное. — : Т-во науч. изд. КМК, 2006.
 Завьялов А. К. Документальная хроника Политехнического музея (1872—2012). — : Проза. Ру. 2017.
 Vinogradova I. E. Professor Nikolai Yuryevich Zograf (1852—1920), the founder of the Hydrobiological Station on Lake Glubokoe. Hydrobiologia 141: 7-10. (1986), Dr.W Junk Publishers, Dordrecht- printed in the Netherlands.

Ссылки 
 
 Николай Юрьевич Зограф на сайте Рузского районного краеведческого музея

Зоологи Российской империи
Аквариумисты
Выпускники 4-й Московской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Преподаватели Академии практических наук
Преподаватели Московского Екатерининского института благородных девиц
Преподаватели Катковского лицея
Преподаватели Московского коммерческого училища
Заслуженные профессора Московского университета
Рузские уездные предводители дворянства
Члены Общества для пособия нуждающимся студентам
Похороненные в Скорбященском монастыре в Москве. Кладбище не сохранилось